Jan Paszkiewicz (1892-?) – polski rolnik z Wileńszczyzny, poseł do Sejmu Litwy
 Jan Paszkiewicz (1950-2011) – polski hokeista
 Jan Antoni Paszkiewicz (ur. 1956) – polski pisarz i publicysta
 Jan Kazimierz Paszkiewicz (żył w 1. poł. XVII wieku) – białoruski poeta i literat
 Jan „Yach” Paszkiewicz (1958-2017) – polski reżyser i animator kultury
Zobacz też:

 Iwan Paszkiewicz – białoruski polityk